Gouvernement Fouad Siniora peut faire référence au :
 Premier gouvernement Fouad Siniora ;
 Second gouvernement Fouad Siniora.

Voir aussi 
 Fouad Siniora